Huancabamba může mít více významů:

 Huancabamba (provincie) – provincie v severozápadním Peru
 Okres Huancabamba – jeden z okresů stejnojmenné provincie v Peru
 Huancabamba (město) – hlavní město stejnojmenné provincie v Peru
 Huancabamba (řeka) – řeka v Peru